Ad Dali' (gouvernement), een gouvernement (provincie) in Jemen
 Ad Dali' (stad), de hoofdplaats van dit gouvernement